Głos Ludu (gazeta w Polsce)
 Głos Ludu (gazeta w Czechach)
 Głos Ludu (Czersk)
 Zëri i Popullit